Alexander Kirchner kan syfta på:
 
* Alexander Kirchner (1876–1948), österrikisk operasångare
 Alexander Kirchner (född 1956), tysk järnvägs- och fackföreningsman